The Manticore and Other Horrors е десети студиен албум на британската екстремна група Cradle Of Filth. Първи албум, в който групата е в намален състав. Издаден на 29 октомври 2012 г. в Европа и на 30 октомври в САЩ.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Даниел Филт – бас
 Мартин Шкарупка – барабани

Гост-музиканти 
 Луси Аткинс – вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2012 година